

Letteratura
 Peter Pan – personaggio letterario creato nel 1902.
 Peter Pan nei Giardini di Kensington – romanzo di James Barrie del 1906.
 Peter e Wendy – romanzo pubblicato nel 1911, derivante dal testo teatrale scritto da James Barrie nel 1904.

Cinema e televisione
 Peter Pan – film del 1924 diretto da Herbert Brenon
 Le avventure di Peter Pan (Peter Pan) – film di animazione del 1953 prodotto da Walt Disney diretto dai registi: Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson
 Peter Pan – film del 1976, regia di Dwight Hemion, con Mia Farrow.
 Peter Pan – mediometraggio d'animazione australiano del 1988 diretto da David Cherkasskiy e Richard Trueblood
 Peter Pan (Peter Pan no bōken) – anime del 1989 prodotto dalla Nippon Animation e diretto dai registi Takashi Nakamura e Yoshio Kuroda
 Nel covo dei pirati con Peter Pan (Peter Pan and the Pirates) – serie televisiva animata del 1990 prodotta dalla FOX e diretta dal regista John D. Wilson
 Ritorno all'Isola che non c'è – film del 2002
 Peter Pan – film del 2003 diretto da P. J. Hogan
 Le nuove avventure di Peter Pan – serie animata

Altri film
 Hook - Capitan Uncino – film del 1991 diretto da Steven Spielberg, con Robin Williams e Dustin Hoffman.
 Neverland - Un sogno per la vita – film del 2004 diretto da Marc Forster, con Johnny Depp, Kate Winslet e Dustin Hoffman.
 Pan - Viaggio sull'isola che non c'è (Pan) – film del 2015 diretto da Joe Wright

Fumetti
 Peter Pan, fumetto del 1990 di Régis Loisel e Serge Le Tendre

Musica
 Peter Pan – album di Enrico Ruggeri del 1991
Peter Pan – singolo di Enrico Ruggeri tratto dall'omonimo album
Peter Pan – singolo di Cristina D'Avena del 1991
Peter Pan – singolo di Kelsea Ballerini del 2016
 Peter Pan – album di Ultimo del 2018

Teatro
Peter Pan – musical di Broadway del 1950 di Leonard Bernstein
Peter Pan – musical di Broadway del 1954
Peter Pan, il musical – musical del 2006.

Persone
 Péter Pan, militare austro-ungarico sepolto nel sacrario militare del monte Grappa

Astronomia 

 Peter Pan – dischi protoplanetari

Navigazione
 Peter Pan – classe di traghetti passeggeri